Eritrese nakfa, de munteenheid van Eritrea
Nakfa (stad), een stad in Eritrea